Бернардино Луини (Bernardino Luini; 1480/1485 — 1532) — североитальянский художник, один из самых известных леонардесков — учеников и эпигонов Леонардо да Винчи. Многие его произведения в прошлом приписывались кисти Леонардо.

Когда Бернардино начал работать, осталось неизвестным. Его ранние картины выполнены в позднеготическом стиле, напоминающем Бергоньоне, который считается его непосредственным наставником. Согласно местным преданиям, Бернардино был плодовитым художником. Судя по тому, что им создано огромное количество фресок и картин (в основном изображающих Мадонну), можно заключить, что он был хозяином процветающей мастерской. После смерти Бернардино, последовавшей в 1532 году, его дело продолжили сыновья — Аурелио и Джованни Пьетро.

Какой-то непреодолимый инстинкт дурного искусства увлёк его к худшему, что было в живописи леонардесков. Луини обладал поразительной лёгкостью делания. Производительность его достигла неслыханных размеров. Миланские галереи насчитывают десятки его мадонн и святых, улыбающихся своими томными взглядами и фарфоровыми кукольными личиками; сотни их вывезены в собрания Италии и Европы. В противоположность другим леонардескам и в силу, быть может, своего первоначального художественного воспитания Луини любил ставить себе монументальные задачи, разделываясь с ними по большей части весьма небрежно и дёшево.

Фрески сохранились в Милане, Лугано, Саронно и Кьяравалле. В российский собраниях творчество Бернардино Луини представлено произведениями, хранящимися в Государственном Эрмитаже, ГМИИ им. Пушкина, а также картиной «Святой Иероним», вышедшей из мастерской живописца, ныне в собрании Калужского областного художественного музея.

В. В. Набоков в рассказе «Венецианка» пишет про «луиниевские очи» одной из героинь, а в романе «Камера обскура» упоминает «продолговатый луиниевский глаз».

Примечания

Ссылки 
 

Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века
Ученики Леонардо да Винчи
Художники итальянского Возрождения